Марлоу:
 Марлоу — фильм 1969 года (криминальная драма, США).
 Марлоу — фильм 2022 года (полицейский триллер, США).